Dieser Artikel behandelt die sowjetische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986.

Qualifikation

Sowjetisches Aufgebot

Spiele der sowjetischen Mannschaft

Vorrunde 

  Sowjetunion –  Ungarn 6:0 (3:0)

Stadion: Estadio Sergio León Chávez (Irapuato)

Zuschauer: 16.500

Schiedsrichter: Agnolin (Italien)

Tore: 1:0 Jakowenko (2.), 2:0 Alejnikau (4.), 3:0 Bjelanow (24.) 11m, 4:0 Jaremtschuk (66.), 5:0 Jaremtschuk (75.), 6:0 Rodionow (80.)

  Frankreich –  Sowjetunion 1:1 (0:0)

Stadion: Estadio Nou Camp (León)

Zuschauer: 36.500

Schiedsrichter: Arppi Filho (Brasilien)

Tore: 0:1 Raz (53.), 1:1 Fernández (60.)

  Kanada –  Sowjetunion 0:2 (0:0)

Stadion: Estadio Sergio León Chávez (Irapuato)

Zuschauer: 14.200

Schiedsrichter: Traoré (Mali)

Tore: 0:1 Blochin (58.), 0:2 Sawarow (75.)

Stark spielte das Team der UdSSR in der Gruppe C auf und wurde vor den Franzosen Erster. Einem furiosen Start gegen die enttäuschenden Ungarn (6:0) folgte ein vorsichtig geführtes 1:1 gegen Frankreich und mit einer Reserveelf ein 2:0 gegen den Debütanten Kanada. Ungarn konnte zwar Kanada mit 2:0 bezwingen, hatte gegen Frankreich beim 0:3 jedoch keine Chance und durfte gemeinsam mit Kanada nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Achtelfinale 

Die UdSSR unterlag Außenseiter Belgien in einem der besten Spiele des Turniers nach Verlängerung.

1986
Sowjetunion